H culbuté barré ou Ɥ barré peut désigner :
 Ɥ barré à travers la descendante ;
 Ɥ barré.